Ellicottville es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Ellicottville (pueblo).
  Ellicottville (villa).